Bachelot est le nom de famille de (par ordre alphabétique) :
 Alexis Bachelot (1796-1837), missionnaire français à Hawaï
 François Bachelot (né en 1940), homme politique français, ancien membre du Front national
 Jacques Bachelot (né en 1938), coureur cycliste français ;
 Jacques-Pierre-Alphonse-Godefroy Bachelot (1907-1975), général français ;
 Jean-Marie Bachelot de La Pylaie (1786-1856), scientifique français
 Roselyne Bachelot-Narquin (née en 1946) femme politique française (UMP)
 Yves Bachelot (1700-1779), religieux français